Города Сербии — населённые пункты Сербии, официально имеющие статус города. Согласно закону о территориальной организации Республики Сербии, статусом города обладает населённый пункт, являющийся экономическим, административным, географическим и культурным центром определённого района и находящихся в нем других населённых пунктов. Всего в стране насчитывается 29 городов, все остальные крупные населённые пункты считаются поселениями городского типа ().

До утверждения данного закона при определении статуса города использовался административно-правовой критерий, базирующийся на данных переписей населения. Данный критерий, введенный известным демографом Милошем Мацурой, делил населённые пункты страны на три типа — сельские, смешанные и городского типа. Поселение городского типа должно было насчитывать от 2000 жителей, 90% из которых не были заняты в сельском хозяйстве.

Нови-Сад и Приштина являются центрами автономных краев Сербии — Воеводины и Косова и Метохии соответственно. Однако Приштина контролируется властями частично признанной Республики Косово и является её столицей. Контроль над городом сербскими властями был утерян в июне 1999 года, когда после войны НАТО против Югославии его оставили силы армии и Министерства внутренних дел Союзной Республики Югославии, а также произошел отток сербов, черногорцев и цыган, массово покидавших край.

Легенда 
В списке представлены населенные пункты Сербии, официально имеющие статус города. Они располагаются в алфавитном порядке.

Таблица:
 Герб — изображение городского герба;
 Название — название города на русском языке, ниже приведено оригинальное название на сербском;
 Координаты — координаты местонахождения города;
 Округ — в состав какого округа входит город;
 Площадь — площадь муниципалитета в квадратных километрах;
 Население — численность населения города;
 Основание или первое упоминание — дата основания города или дата, под которой он впервые упоминается в источниках;
 Мэр — имя и фамилия градоначальника города;
 Фото — фотография города;

Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблиц.

Список городов

Общая карта 
Города с населением:
  — от 10 000 до 49 999 чел.
  — от 50 000 до 99 999 чел.
  — от 100 000 до 999 999 чел.
  — 1 000 000 чел. и более

См. также 
 Административное деление Сербии

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

 
Сербия